Zigfrīds Anna Meierovics (1887-1925)
 Gunārs Meierovics (1920-2007)

Voir aussi 
 Meyerowitz (e.g. Elliot, Eva L(ewin). R(ichter)., David, Jan, Joanne), Meyrowitz, Meyerovitch

 , 
 , , Majer

Notes et références 

Patronyme letton
Patronyme juif